Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2003 — перший дитячий конкурс пісні Євробачення, який відбувся 2003 року у Копенгагені, Данія. Учасниками першого Дитячого Євробачення стали 16 країн. Згідно з правилами конкурсу, усі конкурсанти мають бути не старші 15 років. Переможцем Дитячого Євробачення 2003 став Діно Єлушич, який представляв Хорватію з піснею «Ti si moja prva ljubav».

Організатори вирішили, що країна, яка перемогла у конкурсі, не повинна обов'язково проводити наступний конкурс на відміну від дорослого Євробачення, де країна-переможниця майже завжди проводить наступний конкурс. Таке рішення було спрямоване на зменшення тиску на учасників. Перед проведенням конкурсу 2003 року було оголошено, що наступне Дитяче Євробачення відбудеться у Великій Британії (хоча в підсумку цього не сталося).

Формат конкурсу

Місце проведення 
Данію попросили провести перший Дитячий пісенний конкурс Євробачення після вже наявного досвіду проведення подій дорослого Євробачення та організації власних внутрішніх конкурсів для дітей. У листопаді 2002 року Копенгаген був затверджений як місто-господар конкурсу.

Місцем для проведення конкурсу була обрана арена Forum Copenhagen, що функціонує як конференц-центр, концертний зал та крита арена. У 2002 році на Forum Copenhagen відбувся Дитячий MGP.

Голосування 
За традицією Євробачення країни присуджують 12, 10, 8-1 балів своїм фаворитам. Для визначення найкращих 10 учасників були використані голоси телеглядачів.

Учасники

Результати

Див. також 
 Дитячий конкурс пісні Євробачення

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
2003 у телебаченні
2003 у Європі